Buddelundia är ett släkte av kräftdjur. Buddelundia ingår i familjen Armadillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Buddelundia